Кобзар — український народний співець
 Кобзар — назва збірки віршів Тараса Шевченка, якого самого називають Великим Кобзарем
 Kobzar’ — збірка творів Тараса Шевченка латиницею на основі польської абетки 1914 року
 Кобзар — назва двох збірок віршів Михайля Семенка 
 Кобзар — українські прізвища
 Кобзар — село, Синельниківський район, Дніпропетровська область
 Кобзар — фірмовий пасажирський поїзд сполученням Київ — Трускавець, один з найшвидких нічних маршрутів і є одним із найкращих поїздів «Укрзалізниці»
 Кобзар — літературне об'єднання
 Кобзар — українське видавництво в Канаді
 Кобзар — четвертий студійний альбом українського гурту «Гайдамаки»
 Кобзар — літературна премія за канадські літературні твори присвячені темі канадських українців
 Кобзар — заслужена самодіяльна капела бандуристів із села Струсів Тернопільського району Тернопільської області
 Кобзарик — дитячий зразковий гурт-студія з містечка Горохів Луцького району Волинської області.